Downhill steht für:

 Downhill, sportliche Disziplin im Radsport
 Abfahrt, sportliche Disziplin im Skisport
 Downhillskaten, eine Disziplin im Skateboarding
 Originaltitel von Abwärts (1927), britischer Stummfilm von Alfred Hitchcock
 Downhill (2020), US-amerikanischer Film 

Siehe auch:
 Downhill House